Heroin, kábítószer
 Heroin, hardcore punk együttes
 Heroin (1967) a Velvet Underground dala
 Heroin (1993) Billy Idol dala